

Топоніми

Арагон — автономна область Іспанії.
 Арагон (річка)
 Арагонське графство — у 802—1035 держава на північному сході Іспанії.
 Арагонське королівство — держава на північному сході Іспанії.
 Арагонська Корона — федерація Арагонського королівства і Барселонського графства.

Арагон — місто, штат Джорджія
 Арагон — переписна місцевість, штат Нью-Мексико

Арагон (Од) () — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон.

Особи 
 Луї Арагон